Туровец — упразднённая в 2014 году деревня в Дубровском районе Брянской области России. Входила в состав Сергеевского сельского поселения (се).

География 
Расположен на северо-западе области в лесной местности, в 7 км к юго-востоку от деревни Деньгубовка, в 6 км к югу от другой упразднённой деревни Алёшинка.

История 
 1916 год – хутор, Орловская губерния, Брянский уезд, Княвичская волость.  
  1920 год – хутор, Брянская губерния, Брянский уезд, Княвичская волость.  
  1929 год – хутор, Западная область, Рославльский округ, Дубровский район, Сурновский сельсовет.  
  1937 год – хутор, Орловская область, Дубровский район, Сурновский сельсовет.  
  1944 год – хутор, Брянская область, Дубровский район, Сурновский сельсовет.  
  1970 год – поселок, Брянская область, Дубровский район, Сергеевский сельсовет 

Исключен из учётных данных в 2001 году.

Упразднена официально 31 декабря 2014 года.

Население 
С 1990-х годов — без населения.

Примечания

Литература 
Кизимова С.П. Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1970 годы. 1972 год.

Бывшие населённые пункты Дубровского района
Населённые пункты, упразднённые в 2014 году